L'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Moselle constitue la onzième édition du tournoi.

Faits marquants 
Gilles Simon remporte le simple messieurs. En finale, il bat son compatriote et tenant du titre Jo-Wilfried Tsonga, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Johan Brunström et Raven Klaasen.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Protected ranking (classement protégé)

Tableau complet

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moselle
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 

Moselle
ATP 2013
Tennis en France en 2013
Tennis en septembre 2013
Sport en France en septembre 2013